III Чемпіонат Європи з боксу жінок відбувся 3 - 10 жовтня 2004 року в Риччоне в Італії. Бої проходили у 13 вагових категоріях.

Медалісти

Медальний залік

Посилання 
 Результати 

Чемпіонат Європи з боксу
2004 у боксі